Rutland nagyváros az Amerikai Egyesült Államok Vermont államában, Rutland megye, melynek megyeszékhelye.

Népesség
A település népességének változása:

További információk

Jegyzetek

Vermont megyeszékhelyei